Rauschöd ist der Ortsname von

 Rauschöd (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rauschöd (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rauschöd (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern